Lynx Lake ist der Name mehrerer Seen:

in Kanada:
 Lynx Lake (British Columbia)
 Lynx Lake (Alberta)
 Lynx Lake (Cochrane District, Ontario)
 Lynx Lake (Kenora District, Ontario)
 Lynx Lake (Muskoka District, Ontario)
 Lynx Lake (Nipissing District, Ontario)
 Lynx Lake (Timiskaming District, Ontario)
 Lynx Lake (Nordwest-Territorien)

in den Vereinigten Staaten:
 Lynx Lake (Dillingham Census Area, Alaska)
 Lynx Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Lynx Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Lynx Lake (Arizona)
 Lynx Lake (Michigan)
 Lynx Lake (Minnesota)
 Lynx Lake (Eagle River), im Vilas County, Wisconsin
 Lynx Lake (Vilas County, Wisconsin)